Палата представителей () — законодательный орган Йемена, парламент. Палата состоит из 301 представителя, избираемых сроком на 6 лет.

Большинство мест в парламенте принадлежит Всеобщему народному конгрессу Йемена

Выборы после 2003 года 
Очередные выборы в палату представителей должны были пройти в апреле 2009 года, но были отложены на 2 года (2011 год). По состоянию на май 2022 года, выборы так и не состоялись.

Примечания 

Йемен
Политика Йемена